L'édition 2016 du championnat du monde de roller in line hockey se tient du 19 au  à Asiago et Roana en Italie. C'est la vingt-deuxième édition organisée par la Fédération internationale de roller sports.

Contexte

Phase préliminaire

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Séries éliminatoires

Poule haute

Tableau final

Notes et références

Liens externes 
 
  Catégorie dédiée au championnat sur le site du comité international de RILH de la FIRS.

2016
Roller in line hockey FIRS
Roller in line hockey FIRS 2016
Asiago
Sport en Italie en 2016
Sport en juin 2016